Freestyle (snowboarding)
 Freestyle (spadochroniarstwo)
 Freestyle (deskorolka)
 Freestyle (rap)
 Freestyle (styl taneczny)
 Freestyle (wspinaczka)
 Freestyle (windsurfing)
 Freestyle (narciarstwo)
 Kraul – styl pływania nazywany czasem freestylem.
 Freestyle basketball
 Freestyle football
 Freestyle (Pen spinning)
 Freestyle (Broń biała)
 Freestyle (kajakarstwo)
 Freestyle (kolarstwo)
 Freestyle (Motocross)